Мёрдеркор () — музыкальный жанр, появившийся в США в 1990-е годы. Отличительные черты мёрдеркора — агрессивное исполнение, короткая длительность произведений (1.5 мин—3.5 мин). Основной тематикой песен служат: насилие, убийства, жестокость, смерть, самоубийство, пытки, шизофрения,изредка национализм. Главным атрибутом песен является агрессия,тексты пропитаны мрачностью, нелюбовью к чему-либо (к людям, чаще всего), некоторые из них представляют собой описания процесса расчленения, насилия, убийства.

История 
В 1990-е годы в США зарождается новый жанр — мёрдеркор. Мёрдеркор — очень мрачный жанр, пропитанный ненавистью ко всему, и настолько приправленный агрессией, что текста групп этого жанра можно было бы брать за основу фильмов ужасов.

Вокал 
В мёрдеркоре обычно используются гроулинг и гуттурал.

Исполнители 
Явным примером выступает группа Six Ft. Ditch,Fatal.

Примечания

Ссылки 
 http://www.lastfm.ru/tag/murdercore